Suikkari ist der Familienname folgender Personen:

 Jaakko Suikkari (1925–2014), finnischer Sprinter
 Juho Suikkari (* 1971), finnischer Radrennfahrer